Alcance puede referirse a:

 Alcance, concepto de la distancia que puede volar una aeronave.
 Alcance contable, un concepto de contabilidad.
 Alcance, un concepto de gestión de proyectos.
Alcance, número de hogares o personas expuestas a un medio de comunicación.
 Alcance efectivo, una medida de la distancia máxima a la que se lanza un proyectil.